Komárom (plaats), plaats in Hongarije
 Komárom (comitaat), historisch comitaat in Hongarije
 Komárom (district), district in Hongarije